Il doppio femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Casey Dellacqua e Olivia Rogowska che hanno battuto in finale Daniella Jeflea e Sandra Zaniewska 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Bojana Bobusic /  Pemra Özgen (primo turno)
Assente

 Julija Bejhel'zymer /  Miki Miyamura (primo turno)
 Casey Dellacqua /  Olivia Rogowska (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2011